

Sigle 
 Data Control Language – linguaggio  utilizzato in SQL
 Dialog Control Language – linguaggio utilizzato in AutoCAD
 DIGITAL Command Language – linguaggio di shell usato in OpenVMS
 Ductile Class Low, modalità di progettazione di edifici sismo – resistenti in bassa duttilità

Altro 
 DCL – seicentocinquanta nel sistema di numerazione romano
 DCL – acronimo del Dizionario delle Combinazioni Lessicali, dizionario delle collocazioni